Mir Pay — мобильная платёжная система, разработанная платёжной системой Мир, предназначенная для бесконтактной оплаты по картам платёжной системы «Мир» при помощи смартфона с использованием NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и Mi Pay.

История 
В апреле 2018 года Национальная система платежных карт (НСПК) начала разработку собственного приложения бесконтактной оплаты Mir Pay. Разработка мобильного платёжного приложения ведётся только на платформе Android.

В конце 2018 года было объявлено, что разработка мобильного приложения завершена и планируется к запуску в первом квартале 2019 года. В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.

Первая версия приложения Mir Pay была выпущена 1 марта 2019 года. С 4 марта 2019 года приложение стало доступно для скачивания на платформах распространения приложений. Первыми присоединившимися к системе банками были 8 банков: Россельхозбанк, РНКБ, Банк «Центр-инвест», СМП Банк, Банк «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.

21 июня 2021 года к системе Mir Pay присоединился СберБанк.

В августе 2021 года на платформе Huawei AppGallery появилось приложение Mir Pay на базе сервисов HMS.

5 августа 2022 года система Mir Pay начала работать на территории Белоруссии.

1 сентября 2022 года в пресс-службе системы «Мир» сообщили о росте числа пользователей системы Mir Pay за год в 20 раз.

Особенности работы 
 Cервис предоставляется только держателям карт Мир;
 Приложение Mir Pay доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC;
 Для входа в приложение используется учетная запись Huawei или аккаунт Google;
 Для регистрации карты в приложении Mir Pay необходимо подключение к сети Интернет (по Wi-Fi или через сотовую связь);
 Для оплаты необходимо назначить Mir Pay основным приложением для бесконтактных платежей;
 Для оплаты покупки необходимо разблокировать смартфон отпечатком пальца, графическим или пин-кодом и поднести его к POS-терминалу. При отсутствии установленной блокировки смартфона с помощью пин-кода или отпечатка пальца Mir Pay (как и другие аналогичные сервисы, например, Apple и Google Pay) работать не будет. Разблокировка смартфона при оплате на кассе является аналогом ввода пин-кода банковской карты. Для оплаты в метрополитене необходимо назначить Mir Pay основным платежным приложением, такова особенность настройки турникетов. На уровне приложения эта особенность не исправляется. Необходимо также в разделе «Другие разрешения» настроек Android для Mir Pay включить разрешения «Запуск в фоне» и «Отображение на экране блокировки»;
 Защита платёжных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен;
 Без подключения к интернету можно совершить ограниченное количество оплат. Периодически необходимо подключаться к интернету, чтобы приложение Mir Pay смогло загрузить новые одноразовые ключи для оплаты.

Авторизация 
Для входа в приложение Mir Pay используется учетная запись Huawei или аккаунт Google. Для входа через аккаунт Huawei необходимо установить HUAWEI Mobile Services (Мобильные службы Huawei). В таком случае Mir Pay будет работать через учетную запись Huawei.

Банки-участники 
В настоящее время в приложении Mir Pay могут быть зарегистрированы карты 152 банков. Зарегистрировать можно любые карты «Мир».

История версий 
Первая версия приложения Mir Pay была выпущена 1 марта 2019 года. С 4 марта 2019 года приложение стало доступно для скачивания на платформах распространения приложений.

См. также 
 Мир — платёжная система
 Реестр операторов платёжных систем

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт приложения Mir Pay

Платёжные системы
Безналичные расчёты
Мобильная коммерция
Электронная коммерция
Единый реестр российского ПО